O evento florete por equipe feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado no dia 24 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-14.º lugar

Disputa do 13.º-14.º lugar

Classificação final

florete por equipe feminino